Lengnau ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Lengnau AG, Gemeinde im Bezirk Zurzach, Kanton Aargau
 Lengnau BE (auch: Lengnau bei Biel), Gemeinde im Verwaltungskreis Biel/Bienne, Kanton Bern